Eredivisie i fotboll 2012/2013 var den 57:e säsongen av Nederländernas högstaliga i fotboll. Ligan spelades från 10 augusti 2012, till 12 maj 2013. Ajax vann sin 32:a titeln. Wilfried Bony från Vitesse Arnhem vann skytteligan med 31 gjorda mål.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteligan

Kvalspel

Källor
 

 

 

2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Nederländerna
2013 i Nederländerna